Onga, village et commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
 Onga, ville du Gabon, chef-lieu du département de Djoué dans la province du Haut-Ogooué.
 Onga, bourg du district d'Onga, dans la préfecture de Fukuoka au Japon.